1. ŽNL Požeško-slavonska 2016./17. je 24. sezona 1. ŽNL koja je započela 3. rujna 2016. Dvanaest momčadi odigralo je 22 utakmica dvokružnom sustavom uz stanku na prijelazu godina koja je sezonu dijelila na proljetni i jesenski dio. Požega kroz kvalifikacije nije uspjela izboriti ulazak u Međužupanijsku nogometnu ligu Slavonije i Baranje, a Sloga Trenkovo je ispala u 2. ŽNL.

Konačna ljestvica

Rezultati

Jesenski dio sezone

Proljetni dio sezone

Lista strijelaca

Kvalifikacije 
Požega kroz dvije kvalifikacijske utakmice protiv Borca iz Kneževih vinograda nije uspjela izboriti ulazak u Međužupanijsku nogometnu ligu Slavonije i Baranje.

 Požega - NK Borac 2:2 (2:1)
 NK Borac - Požega 5:0 (2:0)

Županijski kup 

NK Slavonija Požega - NK Slavija Pleternica 2:0 (1:0)

KUTJEVO - Igralište ŠRC Kutjevo. Gledatelja 350. Sudac Adžijević (Lipik), pomoćnici Jurišić i Hrmić (oba Požega).

STRIJELCI: 1:0 - Jakešević (35), 2:0 - Karačić (57).

ŽUTI KARTONI: Sokić, Podobnik, Boban, Jakešević, Včelik, Bekavac (Slavonija), Mikić, Žuljević (Slavija).

SLAVONIJA: Vasić, Božić (od 89. Jan Neruda), Podobnik, Sokić, Majstorović, Bekavac (od 59. Zrnčić), Karačić, Včelik (od 90. Soldo), Sokić, Jakešević (od 81. Pavelić), Grbeš (od 60. Nović). Trener Robert Špehar.

SLAVIJA: Petković, Kvaternik, Gomerčić, Jelčić (od 60. Itrak), Žuljević, V. Ančurovski (od 80. R. Bognar), Mikić (od 87. Bojić), Šubara (od 68. Solić), M. Peharda, I. Peharda, H. Ančurovski (od 73. Abramović). Trener Dalibor Bognar.

IGRAČ UTAKMICE: Marko Karačić (Slavonija).

Poveznice 
 2. ŽNL Požeško-slavonska 2016./17.
 3. ŽNL Požeško-slavonska 2016./17.
 MŽNL Slavonije i Baranje 2016./17.
 1. ŽNL Brodsko-posavska 2016./17.
 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17. - 5. rang natjecanja
 Nogometni savez Požeško-slavonske županije
 Požeški športski savez 
 Požeška kronika
 034 portal
 sportalo.hr

2016-17 
požeško-slavonska-1